Cabelo black power ou afro é um penteado muito popular entre os negros na década de 1960 e 1970.

Cultura da África
Penteados
Cultura afro-americana